Дубе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дубенко Євген Григорович (* 1929) — лікар-невропатолог, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Дубенко Олександр Васильович (1921-1946) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Дубенко Степан Васильович (1930-2002) — український кінознавець, кандидат мистецтвознавства.

Українські прізвища
Прізвища на -енко